Bordi András (1905–1989), festőművész, pedagógus
 Bordi András (1966–), színművész, rádióbemondó